Освальдо:
 Освальдо Алкантара (1907—1989) — португальский поэт и филолог
 Освальдо, Пабло Даниэль (род. 1986) — итало-аргентинский футболист